Okruglica je lahko:
 Okruglica, Svrljig (Srbija)
 Okruglica, Trstenik (Srbija)
 Okruglica, Bosna in Hercegovina